Чемпіонат Шотландії з футболу 1947—1948 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 13 серпня 1947 та фінішував 3 травня 1948. Це 51-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій другий титул чемпіона здобув «Гіберніан».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1948
Шотландія
Шотландія